Mobile Army Surgical Hospital –  Ospedale Chirurgico da Campo dell'Esercito (statunitense)
M*A*S*H – romanzo originale di satira-antimilitarista di Richard Hooker, più due sequel
M*A*S*H – film del 1970 diretto da Robert Altman, ispirato al romanzo di Hooker
M*A*S*H – serie televisiva prodotta dal 1972 al 1983, con Alan Alda come protagonista, spin-off dell'omonimo film
AfterMASH – uno spin-off di poco successo della prima serie televisiva andato in onda tra il 1983 e il 1985

Pagine correlate 
Mash-up

Altri progetti